Погорілий Валерій Анатолійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Погорілий Віктор Сергійович (1980—2014) — підполковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Погорілий Іван Іванович (1899-1937) — історик радянських часів.
 Погорілий Леонід Володимирович (1934—2003) — доктор технічних наук, академік Української академії аграрних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
 Погорілий Михайло Іванович — директор сільськогосподарського товариства «Івашківське» (Одеська область), відзначений орденом «За заслуги» III ступеня.
 Погорілий Олексій Валерійович (1995—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Погорілий Олександр Петрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Погорілий Семен Олексійович (1915—1945) — радянський військовик часів Другої світової війни, лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Погорілий Сергій Дем'янович (* 1948) — вчений-кібернетик, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Погорілий Сергій Петрович ( 1986) — український футболіст, воротар.
 Погорілий Сергій Юрійович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Погорілий Юрій Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Погорілко
 Погорілий (хутір)
 Погоріле
 Погоріла — село в Україні, Теплицькому районі Вінницької області.

Примітки 

Прізвища